Александра Николић може да се односи на:

 Александра Николић, српска глумица
 Александра Сашка Николић, српска модна стилиста и предузетница